Иван Гаврилюк:
 Гаврилюк, Иван Климентьевич (1904—1981) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Гаврилюк, Иван Ярославович (род. 1948) — советский и украинский актёр, Народный артист Украины (1992).